

Завоня — гміна в Тшебницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Завоня — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Завоня — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства